Sverdrup Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sverdrup Township (Minnesota)
 Sverdrup Township (North Dakota)
 Sverdrup Township (South Dakota)